Гандхара — многозначный термин:

 Гандхара — историческая область и название древнего царства в восточном Афганистане и северо-западном Пакистане.
 Гандхара — старинные Буддийские тексты.
 Гандхара — археологическая культура на территории Пакистана.